Баб-аль-Абваб — часто дається в скороченому формі, як аль-Баб, арабська назва міста Дербента.
 Аль-Абваб (держава) — середньовічна держава в Нубії, що утворилася внаслідок занепаду Алви.